Dalyellioida är en ordning av plattmaskar. Dalyellioida ingår i klassen Neoophora, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Dalyellioida 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattmaskar
Dalyellioida